ghanaisch steht für:
 den afrikanischen Staat Ghana betreffend
 das mittelalterliche Reich von Ghana betreffend
 Ghanaische Küche, Kochstile und kulinarische Spezialitäten Ghanas

Siehe auch: